Новодворський повіт може посилатися на такі сторінки:
 Новодворський повіт (Мазовецьке воєводство) — повіт у Мазовецькому воєводстві Польщі
 Новодворський повіт (Поморське воєводство) — повіт у Поморському воєводстві Польщі